Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли змагання в парному розряді тенісного турніру State Farm Women's Doubles Tennis Classic 2001,  оскільки їхні суперниці Кім Клейстерс і Меган Шонессі знялись перед фіналом.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
 Кара Блек /  Олена Лиховцева (1-ше коло)
 Елс Калленс /  Каті Шлукебір (1-ше коло)
 Соня Джеясілан /  Кімберлі По (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 State Farm Women's Tennis Classic 2001 Doubles Draw 

State Farm Women's Tennis Classic
Тур WTA 2001